La estación Monumental'' puede referirse a los siguientes terminales ferroviales o de autobuses:

 Estación de Monumental, del Metro de Barcelona
 Estación Monumental (Metro de Valencia) Estación Monumental (Guadalajara), de la línea 1 del Macrobús de Guadalajara

 Véase también 
 Eje Monumental Plaza de toros Monumental de Valencia'''